В списке представлены часовые пояса по странам. Страны расположены в порядке количества часовых поясов (часовых зон) на их территории. В количестве поясов учтены как основная территория страны, так и зависимые территории, за исключением территориальных претензий в Антарктике. Наибольшее количество часовых поясов имеет Франция (в совокупности территорий) — 12. Россия применяет время 11 часовых поясов. В ряде стран применяется летнее время, когда на летний период прибавляется один час, но в данном списке эти сведения не представлены.

В качестве сокращённого обозначения часовых зон в списке использованы некоторые принятые английские аббревиатуры, для которых даются соответствующие русскоязычные названия:

Часовые пояса по странам

См. также 
 Часовые пояса
 Всемирное координированное время
 Время гринвичского меридиана
 Летнее время
 tz database
 Код часовой зоны ИАТА

Списки:География
 

Списки по странам
Списки стран